

Cinema
Out of the Blue – film statunitense del 1931 diretto da Gene Gerrard e J.O.C. Orton
Fulmini a ciel sereno (Out of the Blue) – film statunitense del 1947 diretto da Leigh Jason
Snack bar blues (Out of the Blue) – film canadese del 1980 diretto da Dennis Hopper
Out of the Blue – film statunitense del 2006 diretto da Robert Sarkies
Out of the Blue – documentario statunitense sugli UFO del 2002 diretto da James Fox
Out of the Blue – film statunitense del 2022 diretto da Neil LaBute

Musica
Out of the Blue – album di Blue Mitchell
Out of the Blue – album di Debbie Gibson
Out of the Blue – singolo di Debbie Gibson
Out of the Blue – singolo di Delta Goodrem
Out of the Blue – album della Electric Light Orchestra
Out of the Blue – album di Ferry Corsten
Out of the Blue – album di Sonny Red
Out of the Blue – gruppo musicale jazz statunitense

Televisione
Out of the Blue – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1979
Out of the Blue – serie televisiva britannica trasmessa dal 1995 al 1996
Un salto nel blu  (Out of the Blue) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1996
Out of the Blue – serie televisiva australiana trasmessa nel 2008